

Brasil 
 Rive (Alegre) — distrito do município de Alegre, estado de Espírito Santo

França 
 Rive Gauche — metade sul da cidade de Paris
 Rive Droite — metade norte da cidade de Paris
 Rive-de-Gier — comuna do Loire
 Magneux-Haute-Rive — comuna de Doubs
 Saint-Vincent-Rive-d'Olt — comuna de Lot

Itália 
 Rive — comuna da região Piemonte
 Rive d'Arcano — comuna da região Friul-Veneza Júlia

Estados Unidos 
 Belle Rive — vila em Illinois

Desambiguações de topônimos